Shanghai Rolex Masters 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Shanghai Rolex Masters rozgrywany w dniach 6–13 października 2013 roku w Szanghaju na kortach twardych o puli nagród 3 849 445 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013